Трегубовка — название нескольких населённых пунктов:

 Трегубовка — село в Лопатинском районе Пензенской области.
 Трегубовка — деревня в Куединском районе Пермского края.
 Трегубовка — деревня в Старошайговском районе Республики Мордовия.
 Трегубовка — деревня в Руднянском районе Смоленской области